Tomáš Martinec ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Martinec (Eishockeyspieler, 1973) (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tomáš Martinec (Eishockeyspieler, 1976) (* 1976), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler und -trainer